

Pseudonyme 

 Jacopo da Ponte, dit le Bassan, peintre de l'école vénitienne du

Patronyme 

 Pierre Bassan (1917-2010), résistant, responsable associatif et homme politique français.
 Walter Bassan (1926-2017), un résistant français.

Toponyme 

 Bassan, une commune du département de Kassoum au Burkina Faso ;
 Bassan, commune française, située dans le département de l'Hérault.

Autre 
 Le Fou de Bassan, un oiseau de mer.